India
Khairabad – città del distretto di Mau, Uttar Pradesh
Khairabad – città del distretto di Sitapur, Uttar Pradesh